Giampaolo Manfrone (o Manfron) (1441-1527), detto Fortebraccio, figlio di Manfrone e Giacoma Malatesta
 Giampaolo Manfrone (XVI secolo), figlio di Giulio Manfrone (?-1526) e di Beatrice Roverella.